Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1969/1970 vanns av Manchester City, England som i finalen slog Górnik Zabrze, Polen med 2-1.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1969/1970 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1969 i Europa
1970 i Europa
Fotbollssäsongen 1969/1970
1969/1970